Амаги:
 Амаги — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Кагосима.
 Амаги — авианосец типа «Унрю» Императорского флота Японии.

Ама-ги:
 Ама-ги — шумерское слово (клинописн. 𒂼𒄄), один из символов либертарианства.